Gitanilla puede referirse a:
El nombre común del género Geranium.
 El nombre común de la planta Fumana ericoides
 El nombre común de la planta Fumaria officinalis.
 El nombre común de la planta Plantago major.
El nombre común de la planta '''''Sanguisorba minor.